Viescabozada (auch Viscozá, Asturisch Biescabozada) ist ein Weiler in der  Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien.

Geographie 
Viescabozada  ist ein Dorf/Weiler mit 20 Einwohnern (2011). Es liegt auf 508 msnm.
Viescabozada ist 7,5 km von Pola de Laviana, dem Hauptort der  Gemeinde Laviana, entfernt.

Wirtschaft 
Seit alters her wird Kohle und Eisen  in der Region abgebaut, heute baut noch die Tourismusindustrie daran auf. Die Land- und Forstwirtschaft prägt seit jeher die Region.

Klima 
Angenehm milde Sommer mit ebenfalls milden, selten strengen Wintern. In den Hochlagen können die Winter durchaus streng werden.

Quellen 
 Bevölkerungszahlen siehe 
 Höhenangaben siehe Google Earth
 Postleitzahlen

Weblinks  
 Seite der Parroquia

Ort in Asturien
Laviana
Weiler in Spanien